Le terme salish (ou salishe) fait référence, d'un point de vue culturel ou ethnographique, à des populations amérindiennes originaires du sud de la Colombie-Britannique au Canada et du nord des États de Washington, Idaho, et Montana aux États-Unis, dont les langues d'origine présentent des caractéristiques communes.

Pour l'origine de ce mot et plus de précisions voir l'article Salish.

Principaux usages du terme salish
 Les populations salish
 Les langues salish sont le groupe de langues parlées par les populations salish.
 Salish de la côte ou « salish du littoral » ou « salish côtier » (en anglais Coast Salish) fait référence à un sous-groupe de populations salish dont le territoire recouvre la majeure partie des bassins des détroits de Géorgie et de Juan de Fuca et de la baie Puget.
 Salish de l'intérieur (en anglais : Interior Salish) fait référence à un sous-groupe de populations salish qui vivent à l'intérieur des terres de part et d'autre de la frontière entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington.
 Salish est le nom que se donnent certaines tribus d'indiens Flatheads.
 Thompson Salish est le nom d'un peuple salish dont le territoire d'origine se situe dans les North Cascades dans l'État de Washington.
 Les montagnes salish (en anglais : Salish Mountains) sont situés dans le coin nord-ouest du Montana aux États-Unis.
 La mer des Salish (en anglais : Salish Sea) désigne de façon officielle l'étendue d'eau constituée du détroit de Géorgie, de la baie Puget et du détroit de Juan de Fuca.
 Le meunier de salish (catostomus sp.), est un poisson d'eau douce de Colombie-Britannique appartenant au genre catostomus.